

Sigle 
 T cell receptor  – recettore delle cellule T
 Trasferimento capacitativo resistivo  – tipo di termoterapia

Codici 
 TCR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Tuticorin (India)
 TCR – codice vettore ICAO di Línea Aéreas Trans Costa Rica

Sport 
 TCR International Series  – serie automobilistica internazionale riservata a vetture turismo